Walter Brown peut désigner :
 Walter Folger Brown (1869-1961), homme politique américain ;
  (1867-1946), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Walter Brown (1905-1964), joueur de hockey sur glace ;
 Walter Varian Brown (1913-1977), botaniste américain ;
 Walter Creighton Brown (1913-2002), herpétologiste américain ;
  (1917-1956), chanteur de blues américain.